Според националната статистика броят на живородените в Чехия през 2015 година е 110 764, и има 10.5 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според Чешката статистическа служба:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините, по краеве (Данни на Чешката статистическа служба):

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през годините (Данни на Чешката статистическа служба):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Чехия

Източници

Външни препратки 

Население на Чехия
Чехия